Sandman nebo Sandmann může být:
 Sandmann – postava z folklóru germánských národů
 Charles W. Sandman (1921–1985) – americký politik
 Homeboy Sandman (* 1980) – americký rapper
 Mark Sandman (1952–1999) – americký hudebník
 The Sandman (wrestler) (* 1963) – americký wrestler
 Howard Sims (1917–2003), známý jako Sandman – americký tanečník
 Sandman (DC Comics) – více různých fiktivních postav z komiksů vydavatelství DC Comics
 Sandman (Vertigo) – komiksová série Neila Gaimana, vydávaná ve vydavatelství Vertigo (součást DC Comics)
 Sandman (Marvel Comics) – fiktivní postava z komiksů vydavatelství Marvel Comics
 The Sandman (film) – britský krátký animovaný film režiséra Paula Berryho z roku 1991
 The Sandman (seriál) – americký televizní seriál podle komiksu od vydavatelství Vertigo
 Písečný muž (film, 2011) (v originále Der Sandmann) – švýcarský film režiséra Petera Luisiho z roku 2011
 Sandman (album) – album amerického hudebníka Harryho Nilssona z roku 1976

Podobný název 
 The Sandmen – dánská rocková skupina